Záhada hlavolamu může být:
 Záhada hlavolamu – román Jaroslava Foglara
 Záhada hlavolamu (seriál) – československý seriál podle románů Jaroslava Foglara z roku 1969
 Záhada hlavolamu (film) – český film podle románu Jaroslava Foglara z roku 1993